Kaunitz kan avse:

Efternamn
 Gustaf Kaunitz (1911-1997), svensk arkitekt.
 Wenzel Anton Kaunitz (1712-1794), österrikisk statsman.

Geografi
 Det tyska namnet på Kounice i Tjeckien.

Se även
Kanitz